Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Daniel e Alexandre Simoni che hanno battuto in finale Santiago González e Alejandro Hernández 7-65, 6-4.

Teste di serie 

 Marcos Daniel /  Alexandre Simoni (Campioni)
 Santiago González /  Alejandro Hernández (finale)

 Andres Pedroso /  Tripp Phillips (primo turno)
 Pedro Braga /  Frédéric Niemeyer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 2003